Il existe plusieurs personnes connues sous ce nom :
 Joseph Dulac (vers 1706-1757), officier d'artillerie et écrivain militaire savoyard ;
 Joseph Dulac (1827-1897), abbé, théologien, botaniste et archéologue français.